Фернанду де Норонья — португальский мореплаватель.
 Фернанду-ди-Норонья — архипелаг вулканического происхождения, расположенный в 350 километрах от Бразилии.
 Фернанду-ди-Норонья — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.